Die Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras ist die höchste Spielklasse des Fußballs in Honduras. Die Liga spielt nach dem lateinamerikanischen System Apertura und Clausura mit zehn Mannschaften.

In den 1930er Jahren erlebte der Fußball einen Anstieg der Popularität in Honduras. Im Jahre 1948 wurde die Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán, benannt nach dem Departement um die honduranische Hauptstadt Tegucigalpa (→ Departamento Francisco Morazán), geschaffen.

CD Olimpia, CD Federal, CD Motagua, Argentina und Real CD España waren u. a. die ersten Vereine, die in der neuen Liga spielten. Im Jahre 1948 wurde die erste Meisterschaft in dem vor kurzem eröffneten Estadio Tiburcio Carías Andino ausgespielt. Sieger wurde der Club Deportivo Victoria; drei Jahre später, im Jahre 1951, wiederholten sie diesen Erfolg. Aufgrund der hohen Unterstützung durch die Liga wurde in dieser Zeit die Federación Deportiva Extraescolar de Honduras, ein allgemeiner nationaler Sportverband, gegründet, aus dem 1980 spezialisierte Verbände wie bspw. der heutige nationale Fußballverband Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), hervorgingen.

1965 wurde die heutige Liga gegründet. Seit der Saison 1997/98 wird die Saison in Apertura und Clausura aufgeteilt. Neben den beiden Hauptstadtvereinen CD Olimpia und CD Motagua sind auch Real CD España und CD Marathón, beide aus San Pedro Sula, sowie CDS Vida, aus La Ceiba, Gründungsmitglieder der Liga. Sie sind als einzige Vereine noch nie abgestiegen.

Meistertitel

Ewige Tabelle 

Stand: Berücksichtigt werden die Spielzeiten 1965/66 bis 2009/10.

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Weblinks 
 Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras
 Hans Schöggl, Walter Urbina, Irvin Jerez und René Ivann Rodríguez: Honduras - List of Champions, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 31. Mai 2012.
 Fútbol de Honduras, News, Stats, Photos, History from Honduras and World Soccer since 1997.
 LigaCatracha.com, El Fútbol de Honduras en tu Red

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Honduras